Autopohádky může být:

 Autopohádky (kniha) – kniha Jiřího Marka z roku 1958
 Autopohádky (film) – český film z roku 2011
 Autopohádky (album) – album skupiny Chinaski